Ладлоу () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
  — американский учёный, профессор философии.
  (1821—1890) — американский политический деятель.
 Ладлоу, Фитц Хью (1836—1870) — американский журналист-наркоман.
  (1885—1972) — английский ботаник (ботаническое сокращение имени).

Топонимы 
 Ладлоу — город в Шропшире, недалеко от границы Англии и Уэльса.
 См. также 
 Бойня в Ладлоу
 Ладлоу-стрит (Манхэттен)